Seiple ist Familienname folgender Personen:
 Larkin Seiple (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Larry Seiple (* 1945), US-amerikanischer American-Football-Spieler